Якоб Вильгельм Имгоф (; 8 марта 1651, Нюрнберг — 20 декабря 1728, там же) — немецкий учёный, специалист по генеалогии.

Важнейшие труды Имгофа: «Notitia I. R. G. Imperii Procerum, tam Ecclesiasticorum quam secularium, historicoheraldica, genealogica» (1684); «Excellentium in Gallia familiarum genealogiae» (1687); «Regum pariumque Magnae Britanniae historia genealog.» (1690), «Historia Italiae et Hispaniae genealogica» (1701), «Stemma Regium Lusitanicum» (1708), «Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum» (1710).

Примечания

Ссылки 
 Jacob Wilhelm Imhof // Allgemeine deutsche Biographie, Bd.: 14, Jetzer — Kähler, Leipzig, 1881.
 

Историки Германии
Историки XVII века
Историки XVIII века 
Историки по алфавиту